Het WTA-tennistoernooi van Canberra (officieel Canberra Women's Classic) van 2002 vond plaats van zondag 6 tot en met zaterdag 12 januari 2002 in de Australische federale hoofdstad Canberra. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Justine Henin was haar titel niet komen verdedigen.

De ongeplaatste Anna Smashnova uit Israël won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Thaise Tamarine Tanasugarn in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Smashnova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Canberra op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van het nog prille 2002. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Nicole Arendt en Ai Sugiyama hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Émilie Loit, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Nannie de Villiers en Irina Seljoetina won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Samantha Reeves en Adriana Serra Zanetti in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Kazachse Seljoetina had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Zuid-Afrikaanse De Villiers geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Canberra 2002
Canberra